

Кошаєць — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Кошаєць — село в гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства